Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1969-1970
 Eerste klasse 1969-70 (basketbal België)
 Eerste klasse 1969-70 (voetbal België)